

Plaatsen 
Grube (plaats), een Duitse plaats

 Grube (plaats), een gemeente in Schleeswijk-Holstein
 Grube (Bad Wilsnack), een Ortsteil in Bad Wilsnack
 Grube (Neutrebbin), een Ortsteil in  Neutrebbin
 Grube (Potsdam), een Ortsteil in Potsdam
 Grube (Schorssow), een Ortsteil in Schorssow

Achternaam 
Adolph Eduard Grube (1812-1880), Pools zoöloog
Charles Grube (1904-1976), American footballspeler
Christian Grube (geboren 1934), Duits dirigent
Frank Grube (1905-1945), Amerikaans baseballspeler
George Grube (1899-1982), classicus
Janice Grube, Amerikaans singer-songwriter
Jarrett Grube (1981), Amerikaans baseballspeler
Łukasz Grube (1985), Pools voetballer
Nikolai Grube, Duits epigraaf
Rüdiger Grube (1951), ingenieur
Wilhelm Grube (1855-1908), Duits etnograaf